Латуза:

 ЛАТУЗА — Ленинградское артиллерийское техническое училище зенитной артиллерии имени П. И. Баранова, впоследствии — Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды училище. В 1941—1945 действовало в эвакуации в городе Томске («ЛАТУЗА-Томск»).
 Латуза, Мануэль (род. 1984) — австрийский хоккеист.